Aqrawi ist der Familienname folgender Personen:

 Aziz Aqrawi  (1924–2001), kurdisch-irakischer Offizier und Politiker
 Haschim Aqrawi (1926–1990), kurdisch-irakischer Politiker
 Matta Aqrawi (1901–1982), irakischer Historiker
 Widad Akrawi (* 1969), kurdische Menschenrechtsaktivistin

Der Name ist abgeleitet von Aqra, der arabischen Bezeichnung für die nordirakische Stadt Akrê.